Toponímia:
 Casa Bofill, diversos indrets
 Can Bofill, diversos indrets
 Les mines d'En Bofill, mines abandonades construïdes a principis de segle XX 
 Biografies:
 Antoni Maria de Ferrater i Bofill, arquitecte membre del GATCPAC 
 Gustau Bofill i Capella, industrial i polític català 
 Jaume Bofill Mates (Olot, 1878 — Barcelona, 1933), escriptor, poeta noucentista i polític 
 Joan Bofill i Tauler, advocat català 
 Joan Maria Bofill i Roig (Figueres, 1845 - 1918), empresari, físic i polític català 
 Josep Maria Bofill i Pichot (Barcelona, 1860 - Sant Julià de Vilatorta, 1938), metge i entomòleg català
 Maria Bofill (Barcelona, 1937), ceramista catalana
 Miquel Bofill i Abelló (Santiago de Xile, 1950), filòleg i polític català 
 Pedro Bofill Abeilhe (Alcazarquivir, 1946), polític espanyol 
 Ricard Bofill i Leví (Barcelona, 1939 - 2022), arquitecte i urbanista català 
 Roser Bofill i Portabella (Barcelona, 1931- 2011), periodista catalana